Jazewitsch ist der Familienname von:

 Alexander Jazewitsch (* 1956), russischer Hürdenläufer 
 Kirill Jazewitsch (* 1992), russischer Radrennfahrer (Team Russian Helicopters)
 Nastassja Jazewitsch (* 1985), weißrussische Geherin und Olympionikin